Minuterie bezeichnet:
 ein Zeitrelais
 in der Schweiz den Treppenlicht-Zeitschalter